Oficial, do latim officiālis, é um termo com vários usos e aplicações. Como adjetivo, oficial é aquilo que é oficial. Usamos a palavra oficial para referir-se a algo que conta com o aval e o reconhecimento do Estado ou de algum órgão ou organização que tem o poder de autorizar. Conforme com as formalidades legais.

Hierarquia militar
 Oficial (militar)
 General
 Sargento

Marinha mercante
 Oficial náutico
 Oficial de máquinas
 Oficial radiotécnico
 Oficial eletrotécnico
 Comissário de bordo

Profissões civis
 Oficial de chancelaria
 Oficial de justiça

Referências